Plummer Mountain bezeichnet:

 Plummer Mountain (Maine), Berg im US-Bundesstaat Maine
 Plummer Mountain (Washington), Berg im US-Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Plummer Peak
 Mount Plummer